«Потерпевшие кораблекрушение»:

 «Потерпевшие кораблекрушение» () — роман Р. Л. Стивенсона, 1892 год.
 «Потерпевшие кораблекрушение» () — приключенческий фильм, Великобритания, 1986 год. Режиссёр — Николас Роуг.
 «Потерпевшие кораблекрушение» (, ) — приключенческий фильм, экранизация книги Олуфа Фальк-Иттера «Хокон Хоконсен: норвежский Робинзон», Норвегия — Швеция — США, 1990 год. Режиссёр — Нильс Гауп.